Молино-дель-Рей (; королевская мельница):

 Молино-дель-Рей — испанский муниципалитет в Каталонии.
  — сражение периода Пиренейских войн.
 Сражение при Молино-дель-Рей — штурм укреплённого пункта Молино-дель-Рей возле Мехико во время Американо-мексиканской войны.